Massimo Barbuti (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ray Barbuti (1905-1988) – velocista statunitense
 Ugo Barbuti (1914-1978) – matematico italiano

Pagine correlate
 Barbuto